
Termin -{MGF}- ima više značenja.

 Magnezijum-fluorid hemijsko jedinjenje sa formulom -{MgF2}-
 -{MGF}- je alternativni naziv za faktora stem ćelija, citokin koji se vezuje za -{c-Kit}- receptor (-{CD117}-).